Clarkson ist die Bezeichnung für 

Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Clarkson (Kentucky)
 Clarkson (Nebraska)
 Clarkson (New York)
 Clarkson (Ohio)
 Clarkson (Ontario)

in Südafrika
 Clarkson (Südafrika), Stadt in der Provinz Ostkap

in Australien:
 Clarkson (Western Australia)

Personen:
 Adrienne Clarkson (* 1939), kanadische Generalgouverneurin
 Charles Francis Clarkson (1881–1959), südafrikanischer Politiker

 Euan Clarkson (* 1937), britischer Paläontologe
 Guy Clarkson (1891–1974), britischer Eishockeyspieler und -trainer

 Jeremy Clarkson (* 1960), britischer Moderator und Reporter
 Joe Clarkson (* 1957), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Jordan Clarkson (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler
 Kelly Clarkson (* 1982), US-amerikanische Popsängerin
 Lana Clarkson (1962–2003), US-amerikanische Schauspielerin
 Leighton Clarkson (* 2001), englischer Fußballspieler
 Lucy Clarkson (* 1982), britisches Fotomodell
 Patricia Clarkson (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin
 Raphael Clarkson (* 1987), britischer Jazzmusiker
 Thomas Clarkson (1760–1846), englischer Bürgerrechtler
 Wendy Clarkson (* 1956), kanadische Badmintonspielerin

Unternehmen;
 Clarkson & Capel Steam Car Syndicate, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Clarkson-Kliffs, Kliffs im Coatsland, Antarktika
 Clarkson Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Clarkson University, Universität in Potsdam im US-Bundesstaat New York
 Punta Clarkson
 Ungleichungen von Clarkson